Rörik ist der Name von

 Rörik I. († 844 oder 846), dänischer Wikingerfürst
 Rörik von Dorestad oder Hrørek (* um 820, † nach 873), aus Jütland stammender Wikingerfürst, der zwischen 841 und 873 über verschiedene Gebiete in Friesland herrschte